Diego Alberto Giuliano (Rosario, Santa Fe, 14 de enero de 1965 ), es un profesor universitario, político, escritor y abogado constitucionalista argentino. Desde 2022 es Ministro de Transporte.

Biografía
Diego Alberto Giuliano nació en Rosario, Provincia de Santa Fe, el 14 de enero de 1965 y vivió en la localidad de Arequito hasta los 13 años.

Recibido como abogado especialista en Derecho Público y constitucionalista argentino y doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales (UCA), se desempeña como profesor universitario y como Ministro de Transporte de Argentina.

Trayectoria Política 

En la función pública, se desempeñó como Delegado del Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia de Santa Fe en la zona sur durante el período 2002-2003, fue Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados de Santa Fe (2005-2007) y Secretario Legislativo de la Cámara de Senadores de Santa Fe (2007-2009).

Como Concejal de la ciudad de Rosario entre los años 2009 y 2017, creó y ejerció como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunitaria del Concejo Municipal de esa ciudad.

Además, fue candidato a Diputado Nacional por un Proyecto Santafesino con Sergio Massa y precandidato a intendente de Rosario en 2011. En 2019 fue designado cono Subsecretario de Innovación Institucional y Política de la provincia de Santa Fe y a partir de 2020, se desempeñó como Subdirector Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

En diciembre de 2022, fue designado como Ministro de Transporte de la Nación.

Trayectoria Académica 

Diego Giuliano se desempeñó como Director del Centro de Estudios de Derecho Constitucional, Público Provincial y Municipal; Director de la carrera de Especialización en Derecho Constitucional; Profesor Titular de Derecho Constitucional en la carrera de Abogacía y Profesor del Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (UCA).

Tiene Postgrados en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca (España) y en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fue becario de la oficina del Primer Ministro de Japón.

Actualmente, es Miembro correspondiente del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y autor y coautor de libros y artículos en su especialidad publicados en el país y el extranjero

Distinciones 
Primer Premio de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (2002)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.
 Facebook
 Instagram
 Twitter

Abogados de la provincia de Santa Fe
Políticos de Rosario
Políticos de la provincia de Santa Fe
Políticos del Partido Justicialista
Frente Renovador
Ministerio de Transporte de Argentina